VCA puede referirse a:

Aeropuerto de Cần Thơ, cuyo código Código de aeropuertos de IATA es VCA;
 VCA Pictures, una productora y distribuidora de cine pornográfico; o
 VCA Palmaria, acrónimo de Vehículo de Combate de Artillería, cañón autopropulsado del Ejército Argentino.